Константи́н Ви́кторович Ра́уш (; ) — немецкий и российский футболист, защитник и полузащитник.

Биография 
Родился в селе Кожевниково Томской области в семье российских немцев. Когда ему было шесть лет, семья эмигрировала из России в Германию. Поселившись с родителями в Целле (Нижняя Саксония), начал играть в футбол. Он присоединился к футбольной академии клуба «Лахендорф», в которой пробыл в течение шести лет. Когда ему было двенадцать, Константин перебрался в другую молодёжную академию при клубе «Нинхаген», но там он долго не задержался — уже через два года он прошёл просмотр в профессиональном клубе «Ганновер», который выступал в Бундеслиге. Именно там он уже и остался до своего совершеннолетия, а в 2008 году «Ганновер 96» предложил ему профессиональный контракт, который он подписал.

Клубная карьера

«Ганновер 96» 
В «Ганновер 96» он первое время выступал за дубль, пока клуб не покинул основной левый защитник, а его сменщик не оказался травмирован. С сезона 2007/08 играл за первую команду клуба. В марте 2008 года Рауш стал всё чаще попадать в стартовый состав. Вскоре он закрепился в основе клуба. В течение пяти лет защищал цвета «Ганновера», но в 2013 году, когда контракт с клубом подошел к концу, решил попробовать себя на новом месте.

«Штутгарт» 
5 мая 2013 года Рауш подписал контракт со «Штутгартом» до 2016 года. В «Штутгарте» быстро стало понятно, что игрок не подходит системе клуба. Он начал всё реже и реже попадать в основной состав, оставаясь на скамейке запасных. В итоге он даже не ездил с командой на выездные матчи, так как не попадал в заявки на игры. В 2015 году Рауш был отправлен выступать за дубль, так как больше не соответствовал уровню команды. В результате за «Штутгарт» сыграл только 25 матчей, в которых отличился двумя голами. За дубль отыграл восемь матчей, забив два мяча. По окончании контракта покинул клуб.

«Дармштадт 98» 
В 2015 году перешёл в клуб-дебютант Бундеслиги «Дармштадт 98». Рауш получил доверие тренера и место в основе. За сезон 2015/16 он появился на поле 31 раз, забив два гола. «Дармштадт» завершил год на 14-м месте.

«Кёльн» 
25 мая 2016 года Рауш перешёл в «Кёльн». Срок контракта с «Дармштадтом» истекал 30 июня, поэтому своему новому клубу он достался бесплатно. В начале сезона получил травму спины, поэтому пропустил первые три игры. Однако на четвертую он уже вышел на замену и сразу же отдал голевую передачу. В следующем матче он уже оказался в основе и снова отметился передачей. 27 ноября 2017 года Константин продлил контракт с «Кёльном» до лета 2021 года.

«Динамо» Москва 
21 января 2018 года было объявлено о переходе Рауша в московское «Динамо». Немецкий клуб получил за трансфер 1,5 миллиона евро. 27 января провёл первую тренировку с командой. 4 марта в матче 21-го тура против «Уфы» (1:1) дебютировал за клуб. 3 ноября в матче с ЦСКА получил вторую жёлтую карточку за фол на Иване Облякове и был удалён.

19 декабря 2020 года в связи с окончанием контракта с «Динамо», покинул московский клуб.

«Нюрнберг» 
С 2021 по 2022 годы выступал за «Нюрнберг».

29 августа 2022 года объявил о завершении спортивной карьеры.

Карьера в сборных

Сборная Германии 
В ноябре 2005 года Рауш впервые был вызван в молодёжную сборную Германии. В составе юношеской сборной Германии провёл все игры на «бронзовом» чемпионате мира 2007 года, кроме встречи с Тринидадом и Тобаго, пропущенной из-за дисквалификации. В том же году получил серебряную медаль Фрица Вальтера как второй среди лучших игроков Германии в своём возрасте. Играл за молодёжную сборную Германии, однако, по его словам, выражал желание играть и за сборную России в случае приглашения.

Сборная России 
В 2015 году получил паспорт России, гражданство которой не утрачивал, так как эмигрировал в Германию уже после распада СССР и от гражданства не отказывался (для немецких репатриантов это делать не обязательно).

16 августа 2017 года попал в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске.

27 сентября 2017 года ФИФА дала официальное разрешение выступать в официальных матчах за российскую команду. 7 октября дебютировал в сборной России в товарищеском матче против Южной Кореи, выйдя на замену на 64-й минуте вместо Юрия Жиркова. Однако в заявку на домашний чемпионат мира не попал.

Всего сыграл 9 матчей за сборную России.

Матчи за сборную России 

Итого: 9 матчей / 0 голов; 3 победы, 3 ничьи, 3 поражения.

Достижения

Командные 
Как игрока сборной Германии:
 Чемпионат мира (юноши до 17 лет):
 Бронзовый призёр: 2007

Личные 
Как игрока сборной Германии:
 Серебряная медаль Фрица Вальтера: 2007 (юноши до 17 лет)

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборные на сайте Футбольного союза Германии: до 17 лет, до 18 лет, до 21 года
 

Футболисты Германии
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Ганновер 96 II»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Нюрнберг II»
Натурализованные граждане России
Русские эмигранты третьей волны в Германии
Награждённые медалью Фрица Вальтера